Příjmení Dienstbier ("sládek piva" <  "služba";  "nealkoholické pivo"); Dünspier (1370)) nosí více osobností:
 Emil Dienstbier (1908–1985) – český lékař, oftalmolog
 Filip Dienstbier – český právník, proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 Jiří Dienstbier – více jmen
 Kathrin Dienstbierová – německá veslařka
 Zuzana Dienstbierová – signatářka Charty 77
 Zdeněk Dienstbier – český lékař, radiobiolog

Související články 
 Související jména
 Diener ("sluha"), Dienst, Dienstl, Dinstl, Dienstmann
 Dienemann (Daniel, nebo Degenhardt)
 Dehn, Degen
 Dünnebier ( "nealkoholické pivo")
 Brauer, Breuer
 Brenner

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Bavorská příjmení
Česká příjmení